Сент-Мор-де-Пейріа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Бордо, 45 км на південний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 147 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 325,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Мор-де-Пейріак на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Мор-де-Пейріак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Мор-де-Пейріак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Мор-де-Пейріак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Мор-де-Пейріак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна